Smithfield puede referirse a los siguientes lugares:

Australia 
 Smithfield, Australia Meridional.
 Smithfield, Nueva Gales del Sur.
 Smithfield, Queensland.

Canadá 
 Smithfield, barrio de Toronto.

Estados Unidos 
 Smithfield, ciudad ubicada en el condado de Johnston, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Smithfield, pueblo ubicado en el condado de Madison, estado estadounidense de Nueva York.
 Smithfield, borough ubicado en el condado de Fayette, estado estadounidense de Pensilvania.
 Smithfield, pueblo ubicado en el condado de Providence, estado estadounidense de Rhode Island.
 Smithfield, ciudad en el condado de Cache, estado de Utah, Estados Unidos.
 Smithfield, pueblo situado en el condado de Isle of Wight, Virginia (Estados Unidos).
 Smithfield, pueblo en el condado de Wetzel, estado estadounidense de Virginia Occidental.
 Smithfield, municipio ubicado en el condado de Jonhston, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Smithfield, municipio ubicado en el condado de Bradford, estado estadounidense de Pensilvania.
 Smithfield, municipio ubicado en el condado de Huntingdon, estado estadounidense de Pensilvania.
 Smithfield, municipio ubicado en el condado de Monroe, estado estadounidense de Pensilvania.
 North Smithfield, pueblo ubicado en el condado de Providence, estado estadounidense de Rhode Island.
 Middle Smithfield, municipio ubicado en el condado de Monroe, estado estadounidense de Pensilvania.
 West Smithfield, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Johnston, estado estadounidense de Carolina del Norte.

Reino Unido 
 Smithfield, área de la ciudad de Londres, Inglaterra.